Sötétkapu, Miskolc egyik kapuja a Széchenyi utca és a Rákóczi utca között
 Sötétkapu, átjáró az esztergomi Várhegy alatt